Светско првенство у фудбалу за жене 1991. било је прво инаугуративно међународно светско фудбалско првенство за жене, које се одржавало у Гуангдунгу, Кина од 16. до 30. новембра 1991. године. Учествовало је дванаест репрезентација. ФИФА, фудбалско међународно управљачко тело изабрало је Кину за државу домаћина, пошто је Гуангдунг три године раније био домаћин прототипског светског првенства, ФИФА-иног позивног женског турнира 1988. године.

Утакмице су одигране у главном граду провинције, Гуангџоу, као и у Фошану, Ђангмену и Џунгшану. Такмичење је спонзорисао „Марс”, произвођач М&М бомбона. Пошто ФИФА још увек није одобрила своје назив "Светски куп", турнир је такође званично познат као „Прво светско првенство у женском фудбалу за М&М'с Куп” .

Стадиони

Тимови 

Дванаест тимова квалификовало се за завршни турнир ФИФА женског светског купа 1991. године. Свака од шест конфедерација ФИФА-е имала је најмање једног представника.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Пласман трећепласираних екипа 
Две најбоље пласиране екипе на овој табели пласирале су се у четвртфинале.

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Статистика

Финална табела

Голгетери

Награде 
На крају турнира су додељене следеће награде:

Извори

Спољашње везе 

 ФИФА Светски куп за жене Кина, ПР 1991 , ФИФА.цом 
 ФИФА-ин технички извештај (део 1)  и (део 2)  
 

Женска фудбалска такмичења
Фудбал у 1991.
Светско првенство у фудбалу за жене 1991.